De Grand Prix-wegrace van Frankrijk 1996 was de zesde race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 1996. De race werd verreden op 9 juni 1996 op het Circuit Paul Ricard nabij Le Castellet, Frankrijk.

Uitslag

500 cc

250 cc

125 cc

1996
Frankrijk
Sport in Le Castellet
Sportevenement in Provence-Alpes-Côte d'Azur